Cnidium palustre är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Cnidium palustre ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
palustre